Божи може да се односи на:

 Божи (Оаза), насељено место у Француској, у департману Оаза
 Божи (Саона и Лоара), насељено место у Француској, у департману Саона и Лоара
 Божи (Шер), насељено место у Француској, у департману Шер
 Божи су Боа, насељено место у Француској, у департману Оаза